Otto von Wackerbarth ist dr Name folgender Personen:
* Otto von Wackerbarth (Dompropst) (1540–1599), deutscher Domherr und Dompropst
 Otto von Wackerbarth (Politiker) (1823–1904), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR